Football Manager 2006 — игра, симулятор футбольного менеджмента, из серии Football Manager. Доступна на платформах Microsoft Windows, Mac OS X, Xbox 360 и PlayStation Portable. Релиз состоялся 21 октября 2005 (на 2 недели раньше заявленной даты, 4 ноября), в тот же день Sports Interactive выпустила патч, исправляющий ошибки выявленные во время бета-тестирования. В первую неделю Великобритании она стала второй самой продаваемой PC-игрой за все время. В США и Канаде игра была выпущена под названием Worldwide Soccer Manager 2006. В апреле 2006 была выпущена версия для Xbox 360.

В Football Manager 2006, по сравнению с предыдущей версией, внесены несколько значительных дополнений в игровую составляющую: появились менеджерские контракты, реализована продвинутая система взаимоотношений с советом директоров клуба, введена возможность общения с игроками в перерыве между таймами и по окончании матча.

Доступные чемпионаты 
Football Manager 2006 содержит те же доступные чемпионаты, какие были в Football Manager 2005, но с 2 небольшими дополнениями. В Чемпионате Франции теперь есть четвёртый дивизион, но он доступен только для наблюдения. Также подвергся структурному изменению Чемпионат Швеции.

Ссылки 
Ниже представлены некоторые ссылки на ресурсы, содержащие материалы о Football Manager. Такие как патчи, статьи, графику.

Официальные сайты (на английском языке) 
 FootballManager.net  — Официальный сайт игры.
 Sega Europe — Официальный сайт компании SEGA.
 SIGames.com  — Сайт Sports Interactive.

Компьютерные игры 2005 года
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation Portable
Football Manager
Симуляторы футбольного менеджера
Компьютерные игры, разработанные Sports Interactive